Лейра́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 280 км на південь від Парижа, 100 км на північний схід від Ліможа, 39 км на північний схід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 67 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 151,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Лейра на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Лейра на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез